Wyzwanie – słowo w języku polskim określające trudne zadanie, nową sytuację itp. wymagające od kogoś wysiłku, poświęcenia itp., będące sprawdzianem czyjejś wiedzy, odporności itp.

 Kinematografia
 Wyzwanie (La sfida) – hiszpańsko-włoski film dramatyczny z 1958 roku, w reżyserii Francesco Rosiego;
 Wyzwanie (The Challenge) – brytyjski film kryminalny z 1960 roku, w reżyserii Johna Gillinga;
 Wyzwanie (The Gauntlet) – amerykański film akcji z 1977 roku, w reżyserii Clinta Eastwooda;
 Wyzwanie (The Challenge) – amerykański film akcji z 1982 roku, w reżyserii Johna Frankenheimera;
 Wyzwanie (The Challenge) – amerykański film przygodowy z 2003 roku, w reżyserii Craiga Shapiro;
 Wyzwanie (Nerve) – amerykański thriller z 2016 roku w reżyserii Henry’ego Joosta i Ariel Schulman.

 Literatura
 Wyzwanie – zbiór opowiadań peruwiańskiego pisarza Maria Vargasa Llosy, po raz pierwszy opublikowany w 1959 roku pod oryginalnym tytułem Los jefes